Das Mexx Sport Benelux Open 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Antwerpen. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom . Mai bis . Juni 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Antwerpen